Skarpetjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skarpetjärnet, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun, 
Skarpetjärnet, Värmland, sjö i Arvika kommun,  (3,02 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn